IGM est un sigle peut faire référence à :
 Intergalactic medium (en français, milieu intergalactique), en astronomie ;
 Institut géographique militaire, l'ancien nom de l'Institut géographique national belge ;
 Istituto Geografico Militare, l'Institut cartographique de l'État italien ;
 Institut de géographie militaire, dans plusieurs pays ;
 Institut d'électronique et d'informatique Gaspard-Monge, un institut de recherche universitaire situé à Marne-la-Vallée, en France ;
 Institut de gemmologie de Madagascar ;
 ingénieur général des mines, en France ;
 Industriegewerkschaft Metall ou IG Metall, un syndicat allemand ;

IgM est un sigle peut faire référence à :
 immunoglobuline M, une classe d’anticorps.

IGM est un code qui peut signifier :
 Aéroport de Kingman, en Arizona, selon la liste des code IATA des aéroports.

Code IATA des aéroports